

Localidades

Saint-Eugène (Aisne)
Saint-Eugène (Charente-Maritime)
Saint-Eugène (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos